Leskovik kan syfta på:

Geografi

Albanien 

 Leskovik, kommunhuvudort, Korçë prefektur, Rrethi i Kolonjës, 
 Bashkia e Leskovikut, kommun, Korçë prefektur, 
 Komuna e Leskovikut, kommun, Korçë prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar